Anna Wettyn (1836–1859) – wielka księżna Toskanii
 Anna Wettyn (1903–1976) – księżniczka Saksonii, tytularna arcyksiężna Austrii